Beryl Penrose ha battuto in finale Thelma Long 6–4 6–3.

Teste di serie
 Thelma Long (finalista)
 Beryl Penrose (Campionessa)
 Jenny Staley (semifinali)
 Mary Carter (semifinali)
 Fay Muller (quarti di finale)
 Daphne Seeney (secondo turno)
 Loris Nichols (secondo turno)
 Norma Ellis (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1955